Бальестер () — фамилия.

Известные носители 
  (ум. 1387) — католический священник, архиепископ Афин (с 1370).
  (род. 1955) — испанский иллюстратор, лауреат Национальной премии за иллюстрацию (1993, 2008).
  (также известен как Берна; р. 1982) — испанский футболист.
  (род. 1958) — испанская журналистка, лауреат премии «Золотая антенна» (2002).
  — испанский лингвист, один из основных сторонников теории палеолитической непрерывности.
  (1919—2005) — испанский химик, лауреат премии принцессы Астурийской (1982).
  (1946—1977) — испанский футболист.
  (род. 1968) — испанский яхтсмен, чемпион летних Олимпийских игр 1996 года в классе «Торнадо».
  (род. 1969) — испанский пловец, участник летних Олимпийских игр 1988, 1992, 1996 годов.
  (род. 1960) — испанский художник и фотограф, лауреат Национальной премии за фотографию (2010).

  (1909—2002) — пуэрто-риканский журналист, писатель и драматург.
 Торренте Бальестер, Гонсало (1910—1999) — испанский писатель.

См. также 
 Балестр, Жан-Франсуа (1965—2018) — французский тренер по фигурному катанию.